Надструктура (в матеріалознавстві);
 Надструктура (в мінералогії)